Latrodectus geometricus () — вид пауков-тенётников из рода чёрных вдов. Встречается от северных Соединённых Штатов до Техаса с большим преобладанием на юго-западе (в следующих регионах: Флорида, Алабама, южный регион, Невада, Луизиана, Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Аризона, Нью-Джерси и Техас). Сейчас встречается также на дальнем западе и Калифорнии. Широко распространена на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля.

Latrodectus geometricus имеет окрас ярче чем у Latrodectus mactans; окрас варьируется от желтовато-коричневого до тёмно-коричневого, также могут встречаться особи с темновато-серым или чёрным окрасом. Она имеет метку в виде песочных часов на нижней стороне брюшка, в отличие от похожих рисунков у некоторых других чёрных вдов у коричневой вдовы она ярко оранжевая или жёлтая. Как и все представители чёрных вдов этот вид имеет медицински значимый нейротоксичный яд, тем не менее эффектность яда минимальна для человека и вид обладает репутацией наименее ядовитого из всех вдов.

Из-за некрупных размеров вид можно также принять за безвредную Steatoda (лже-вдовы), тем не менее имеется отличительная характеристика: «песочные часы» на брюшке. Опознать легче всего при помощи лупы.

Также отличительной чертой вида являются мешки с яйцами характерной формы (похожая форма есть только у одного вида, кроме L. geometricus - у L. obscurior) - в виде шариков с шипами.

Ссылки 
 Brown Widow Fact Sheet and Photos from San Diego
 Sexual Cannibalism in the Brown Widow Spider (Latrodectus geometricus
 Center for Invasive Species Research info on the Brown Widow Spider

Чёрные вдовы
Животные, описанные в 1841 году
Паукообразные Северной Америки